Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2014 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Sara Errani in Roberta Vinci sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Sara Errani /  Roberta Vinci (prvakinji)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (drugi krog)
  Jekaterina Makarova /  Jelena Vesnina  (finale)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (polfinale)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (drugi krog)
  Cara Black /  Sania Mirza (četrtfinale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (četrtfinale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (polfinale)

<ol start="9">
  Ala Kudrjavceva /  Anastasia Rodionova (prvi krog)
  Marina Erakovic /  Zheng Jie (prvi krog)
  Anna-Lena Grönefeld /  Mirjana Lučić-Baroni (drugi krog)
  Kristina Mladenovic /  Flavia Pennetta (drugi krog)
  Chan Hao-ching /  Liezel Huber (tretji krog)
  Julia Görges /  Barbora Záhlavová-Strýcová (drugi krog)
  Daniela Hantuchová /  Lisa Raymond (tretji krog)
  Vania King /  Galina Voskoboeva ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del 

Ženske dvojice
2014